A28 peut faire référence à plusieurs choses.

Médecine 
 Autres anthropozoonoses bactériennes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports

Autoroutes 
  Autoroute allemande A28 reliant Leer à Stuhr ;
  Autoroute belge A28, une courte autoroute au sud de la région d'Arlon ;
  Autoroute française A28 reliant Abbeville à Tours ;
  Autoroute espagnole A-28 reliant Guadalajara à Tarancón ;
  Autoroute italienne A28 reliant Portogruaro à Godega di Sant'Urbano;
  Autoroute kazakh A28 reliant Oural à Atyraou;
  Autoroute néerlandaise A28 reliant Utrecht à Groningue ;
  Autoroute portugaise A28 reliant Porto à Vilar de Mouros.

Routes 
   Route britannique A28 reliant Margate à Hastings ;
  Route nord-irlandaise A28 reliant Newry à Aughnacloy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres